Ната́лья Андре́ева:
 Андреева, Наталья Вячеславовна (род. 1969) — российская писательница.
 Андреева, Наталья Евгеньевна (род. 1933) — лауреат Государственной премии СССР.
 Андреева, Наталья Михайловна (1826—1910) — русская предпринимательница и меценат.